Salto Grande hace referencia a varios artículos:

 Represa de Salto Grande, central hidroeléctrica sobre el río Uruguay compartida por la Argentina y Uruguay;
 Saltos Grande y Chico, antiguo salto de agua sumergido por la represa anterior;
 Salto Grande (Santa Fe), localidad de la Argentina; o
 Salto Grande (São Paulo), municipio de Brasil.